Бе́тті (, ) — англомовне жіноче особове ім'я або прізвище італійського походження та похідні від них назви.

Персоналії 
 Бетті — перелік носіїв імені
 Бетті (прізвище) — перелік носіїв прізвища.

Топоніми 
 Бетті-Крік 18 () — індіанська резервація в Канаді, у провінції Британська Колумбія.

Інше 
 17076 Бетті (17076 Betti) — астероїд головного поясу, відкритий 18 квітня 1999 року.
 «Атомна Бетті» () — канадсько-французький анімаційний науково-фентезійний телевізійний серіал.
 «Бетті в Нью-Йорку» () — американський телесеріал 2019 року виробництва телекомпанії Telemundo
 «Діагноз від Бетті» () — німецький медичний телесеріал.
 «Сестричка Бетті» () — американська комедія 2000 року режисера .
 «Тактовність Бетті» () — американська короткометражна кінокомедія 1910 року.